Такмичње у маратону у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 16. августа на улицама у центру Цириха.

Маратонска трка није била на програму претходног Европског првенства у Хелсинкију 2012.

Земље учеснице 
Учествовало је 53 такмичарки из 17 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских маратонки 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Освајачи медаља

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу маратонки са њиховим личним рекордом, најбољим резултатом у сезони 2014 и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

Резултати

Финале

Пролазна времена

Екипни резултати 
Екипни резултати се рачунају у Европском купу у маратону 2014. Из сваке екипе се бодују по три прволасиране маратонке

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Маратон на Европском првенству у атлетици на отвореном